2003 UV11 — астероид, сближающийся с Землёй, Венерой, Меркурием и Марсом.

Последнее сближение с Землёй произошло 31 октября 2017 года в 03:01 UTC, расстояние 5,75 млн км, относительная скорость 24,521 км/c (88 275 км/ч); следующее ожидается в 2024 году.

Сближения

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Ссылки 
 Minor Planet Center
 JPL's Solar System Dynamics group
 JPL Center for Near-Earth Objects Studies

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, открытые в 2003 году